Флориан Антонович Жилль (1801—1865) — российский государственный деятель, искусствовед, литератор, путешественник.

Биография 
Должность — первый директор, по другим сведениям, начальник Первого отделения Императорского Эрмитажа.

Звание — действительный статский советник.

Преподавал французский язык цесаревичу Александру Николаевичу (будущему императору Александру II), а также в Реформатском училище.

Исполнял обязанности придворного библиотекаря и заведующего Царскосельским Арсеналом.

В 1858 году совершил путешествие на Кавказ, по итогам которого издал путевые заметки.

Покончил жизнь самоубийством.

Труды 
 Gille F. Musee des armes rares, anciennes et orientales, de sa Majeste L`Empereur de toutes les Russies. St. Petersburg and Carlsruche, J. Velten, [1835—1853]. [Жилль Ф. Музей редких, старинных и восточных оружейных предметов, Его Императорского Величества Царя Всей России: в 30 выпусках. СПб.—Карлсруэ, 1835—1853].
 [Жиль Ф.] Царскосельский музей с собранием оружия, принадлежащего государю императору. — СПб.: Политехнографическое Заведение А. Баумана, 1860.
 [Жиль Ф.] Музей Императорскаго Эрмитажа: Описание различных собраний составляющих музей с историческим введением об Эрмитаже императрицы Екатерины II и о образовании музея Новаго Эрмитажа. — Спб., 1861.

Примечания

Литература 
 РБС (Половцов).
 Павлова Ж. К. Флориан Жиль и Императорский Эрмитаж. Жизнь и судьба. — СПб.: Нестор-История, 2010.

Ссылки 
 Жиль Флориан Антонович
 Жиль Ф. А. Музей редких, старинных и восточных оружейных предметов Его Императорского Величества Царя и Самодержца Всея России
 Флориан Жиль: О кабардинском князе Магомете Атажукине, идеале всех черкесов
 Жиль Флориан. Письма о Кавказе и Крыме

Александр II
Персоналии:Государственный Эрмитаж
Действительные статские советники
Преподаватели Реформатского училища (Санкт-Петербург)